Ромарио Санду Бензар (родился 26 марта 1992 года) — профессиональный румынский футболист, защитник клуба «Фарул». Выступал за сборную Румынии.

Клубная карьера

Стяуа 
10 августа 2017 года «Стяуа» объявил о подписании Бензара и его товарища по команде «Вииторул» Драгоша Неделку на общую сумму 2,7 миллиона евро . Бензар подписал пятилетний контракт с правом выкупа в размере 10 миллионов евро.

Он забил свой первый гол в новой команде свободным ударом в победном матче 2:1 лиги над «Ювентусом Бухарестом».

Лечче 
30 июня 2019 года было объявлено, что Бензар подписал контракт с «Лечче» вышедшей в серию А за сумму в размере 2.000.000 евро. Дебютировал в Серии А 26 августа в матче против Интера, выйдя на замену на 72-ой минуте.

Международная карьера 
Бензар дебютировал за сборную Румынии U17 21 сентября 2008 года в игре против Дании .

Он был в составе команды, которая играла на Чемпионате Европы по футболу среди юношей до 2011 года в Румынии .

В сентябре 2016 года, Бензар вызывался в основную команду Румынии на ЧМ — 2018 по футболу отборочного раунда против Черногории .

Личная жизнь 
Бензар назван в честь бывшего бразильского игрока Ромарио . Его младший брат Даниэль тоже футболист.

Статистика карьеры

Клуб

Международный

Награды

Клуб 
Вииторул Констанца
 Лига I : 2016/17
 Суперкупа Романьи : второе место 2017

Индивидуальные 
 Лига I Команда сезона: 2016/17, 2018/19

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вииторул» Констанца
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Фарул»